John Ashe est un nom pouvant désigner:

 (1597-1658), homme politique anglais
 (1671-1735), ministre du culte anglais
 (c. 1720-1781), général américain
 (1748-1802), homme politique américain de Caroline du Nord
 (1810-1857), homme politique américain du Tennessee
 (né en 1953), archidiacre anglais de Lynn
John William Ashe (1954-2016), diplomate et homme politique antiguayen

Voir aussi
 (fl. 1589-1608), homme politique anglais

Ashe, John